Jan Pieńczykowski
 Meliton Pieńczykowski
 Stanisław Pieńczykowski